Хиля́ль Небаха́т Чехре́ (, родилась 15 марта 1944 года в Самсуне, Турция) — турецкая актриса кино, в прошлом модель и певица.

Биография 
По линии отца, юриста Иззета Чехре, который был потомком грузинских лазов, имеет грузинские корни. Её мать Мюзейен была домохозяйкой. Когда Небахат было 5 лет, её отец умер от сердечного приступа, и она вместе со своей семьёй переехала из Самсуна в Стамбул. Здесь в 15 лет Небахат получила титул «Мисс Турция», который помог ей в дальнейшем сделать карьеру манекенщицы и фотомодели. Она окончила женскую среднюю школу Фатих и вечернюю женскую школу искусств Фатих. В 1962 году она дебютировала в кино, а в 70х занялась певческой карьерой.

Личная жизнь 
В 1964 году на съёмках Небахат познакомилась с Йылмазом Гюнеем. Спустя три года они поженились, но брак распался в 1968 году.В 70х Небахат вышла замуж за бывшего игрока баскетбольного клуба Галатасарай Явуза Демира и Небахат оставила карьеру ради семьи, но брак также распался.

Небахат Чехре была старшим ребёнком в семье. У неё есть два младших брата: родной брат Орхан Чехре и единоутробный брат Тайяр Йылдыз от второго брака её матери.

Фильмография

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 Небахат Чехре: «Хюррем я признала не сразу». Интервью для телеканала «Домашний». 8 сентября 2012.
 Биография и фильмография Небахат Чехре на сайте «ВокругТВ».
 Небахат Чехре биография Биография Небахат Чехре на сайте «Женский Мир Farishta».
 Небахат Чехре СинемаТюрк.ком

Манекенщицы
Победительницы конкурса «Мисс Турция»